Akoulov (masculin ; ) ou Akoulova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Marina Akoulova (1985-), volleyeuse russe ;
 Svetlana Akoulova (1984-), volleyeuse russe.

Patronyme russe